TPC Beh 4/8 (91-93), een elektrisch treinstel van de Chemin de fer Bex-Villars-Bretay
 TPC Beh 4/8 (591-592), een elektrisch treinstel van de Chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry